Pelegue, Peleg ou Faleg  é um personagem do Velho Testamento, mencionado nos capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis como um dos descendentes de Sem.

Teria sido um dos dois filhos de Éber, irmão de Joctã e pai de Reú.

De acordo com Gênesis 10:25, foi durante a época de Pelegue que "a terra foi dividida", referindo-se a terra que tinha seus continentes ainda unidos (Pangeia) a pouco tempo segundo modelo do geólogo Dr. John Baumgardner e, talvez, à divisão das línguas faladas pela humanidade, talvez no reinado de Ninrode, considerado por alguns como o construtor da Torre de Babel. No entanto, o motivo desta divisão da terra é muito especulativo pois pode tratar-se de uma divisão entre os patriarcas das tribos pela Europa, Ásia e África, entre os três filhos de Noé para a ocupação futura. O historiador judeu Flávio Josefo afirma que os descendentes de Éber têm uma vida muito mais curta do que os primeiros descendentes de Noé e de Sem antes de Éber, indicando a possibilidade que, depois do Dilúvio Universal, o ambiente da terra teria sofrido uma grande mudança que veio reduzir a expectativa de vida dos seres humanos. Outra interpretação é de que não tenham sido os povos, mas sim a Terra, formando os continentes e oceanos. Onde inicialmente eram apenas uma porção de terra rodeada de uma grande porção de água. Isso pode ser entendido não apenas por uma tradução literal do texto apresentado mas também analisando o formato complementar dos continentes e outros indícios científicos, além de outras evidencias bíblicas, como a narração do Dilúvio (afinal seria mais fácil toda terra ser coberta de água se fosse uma porção só). Essa interpretação deu origem a teoria da Pangeia hoje largamente aceita na comunidade científica.

No entanto é importante dizer que (também largamente aceito na comunidade científica) o continente Pangeia existiu há 200 ou 540 milhões de anos, durante a era Paleozoica. Durante sua desfragmentação o planeta passou pelas eras Mesozoica e Cenozoica há 251 milhões de anos e 65 milhões de anos respetivamente. Já os humanos (conhecido como Homo sapiens) anatomicamente modernos originaram-se na África há apenas de 200 mil anos, atingindo o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. O que certamente não colidira com a época do dilúvio de Noé que, segundo a bíblia e o Torá ocorreu no ano de 

O filho de Pelegue foi Reú, que nasceu quando o pai tinha trinta anos e, de acordo com o texto bíblico, Pelegue teria vivido até 239 anos.

Além dos breves relatos na "tabela das nações" de Gênesis, o nome do patriarca é mencionado também no livro de I Crônicas.
A divisão  dos continentes se deu por colapso no movimento de rotação  da terra causado pela inversão magnética polar. Naquele tempo o planeta girava para a esquerda com o sol nascendo a oeste. Ao colapsar o movimento, a força inercial fragmentou  a terra em doze partes,desprendendo da Africa o continente chamado hoje americano. Possivelmente isto aconteceu há 12 milhares de anos.

Idade dos patriarcas

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Ligações externas
Jewish Encyclopedia:Se olharmos para um mapa ou para o globo terrestre, podemos ver a configuração dos continentes separados pelos oceanos que é como um " Fac-símil" na mesma direcção as convéxidade parecem ajustar-se perfeitamente com as concavidades que se apresentam á sua frente. Isto faz-me acreditar no que já li, que a terra se dividiu nos dia de Pelegue e que num tempo futuro os continentes se voltarão a unir de novo. Eu acredito também que na Torre de Babel o que se dividiram foram as famílias ou as pessoas, com novas línguas com o propósito de povoar toda a Terra.

Ver também
Bereshit
Criacionismo

Personagens do Livro de Gênesis
Personagens da Torá